Ґосьценцин () — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґосьценцин (Свентокшиське воєводство) () — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства